Зафир К. Машаров е виден български общественик, деец на Българското възраждане в Скопие.

Биография 
Машаров е роден в Скопие, тогава в Османската империя. Става един от дейците на Скопската българска община и на борбата за самостоятелна българска църква в Скопие. Дарява имот за първоначално училище в града. Издейства ферман за построяване на църквата „Св. св. Константин и Елена“ на свое място. В 1880 – 1881 година Машаров участва в Охридското съзаклятие.

Умира преди 1918 година.

Синът му Тома Машаров е терорист на ВМОРО, доброволец в Македоно-одринското опълчение през Балканската война в 1912 г.

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Скопие
Членове на Скопската българска община
Участници в Охридското съзаклятие
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония